Hluboké bezeichnet mehrere Ortschaften

 Hluboké; Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Hluboké; Ortsteil von Dalečín, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Hluboké; Grundsiedlungseinheit von Halenkov, Okres Vsetín, Tschechien
 Hluboké u Kunštátu, bis 1960 Hluboké; Ortsteil von Kunštát, Okres Blansko, Tschechien 
 Hluboké Dvory, bis 1960 Hluboké; Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien 
 Lesní Hluboké; bis 1950 Hluboké; Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Hlboké,  bis 1927 auch Hluboké; Gemeinde im Okres Senica, Slowakei